Крил (, , , ):

  (; 1875, Горжиці — 1961, Чикаго), чеська знаменитий корнет
 Карел Крил (; 1944, Кромнєржіж — 1994, Мюнхен), чеський композитор і поет
  (; * 1981, Прага), чеський актор.

 AHS Kryl — перспективна польська колісна самохідна артилерійська установка калібру 155 мм.

Див. також 
 7226 Крил
 Розмах крил
 Відносне подовження крил
 Криль
 Крилов (Крилова)

Чеські прізвища